Azzam peut désigner :

Patronyme 

 Abdallah Azzam (1941-1989), terroriste palestinien.
 Abdul Rahman Hassan Azzam (1893-1976), diplomate et homme politique égyptien.
 Bob Azzam (1925-2004), chanteur égyptien d'origine libanaise.
 Cyril Azzam, musicien et chanteur français d'origine franco-libanaise.

Divers 
Azzam a donné des noms dérivés :
 Azzam, navire de plaisance.
 Brigades Abdullah Azzam, groupe terroriste islamiste.

Patronyme libanais